Locust Hill peut désigner :

Canada 
 , une communauté de Markham.

États-Unis 
 , une communauté non incorporée du comté de Breckinridge dans le Kentucky.
 , une communauté non incorporée du comté de Knox dans le Missouri.
 , une maison historique près de Brunswick dans le Missouri.

Virginie 
 , une communauté non incorporée du comté de Middlesex.
 , une communauté non incorporée du comté de Prince-William.
 , une communauté non incorporée du comté de Wythe.
 , un bâtiment historique  près de Hurt dans le comté de Pittsylvania.
 , un bâtiment historique  près de Leesburg dans le comté de Loudoun.
 , un bâtiment historique à  dans le comté de Madison.
 , un bâtiment historique à Mechanicsville dans le comté de Hanover.